Corigliano kan avse:

 John Corigliano, en amerikansk tonsättare av film- och konstmusik
 Corigliano-Rossano, en ort och kommun i provinsen Cosenza i regionen Kalabrien i Italien
 Corigliano Calabro, en frazione i kommunen Corigliano-Rossano i provinsen Cosenza i regionen Kalabrien i Italien
 Corigliano d'Otranto, en ort och kommun i provinsen Lecce i regionen Apulien i Italien

Se även
 Cirigliano